Erdélyi Ignác (1828–1885) katolikus pap, hittérítő
Erdélyi Ignác (1845–1893) cigányzenész, prímás, nótaszerző